Флорек () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Флорек, Дэнн (род. 1950) — американский актёр.
 Флорек, Каролина (род. 1980) — польская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.